Manrique hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Alejandro Toledo Manrique (1946), político peruano
 Carlos Toro Manrique (1868-1937), académico e ingeniero venezolano
 César Manrique (1919-1992), artista español
 Diego Alfredo Manrique (1950), periodista musical español
 Domingo José Manrique (1962), regatista español
 Fidel Manrique (1950), sindicalista español
 Francisco Manrique (1919-1988), militar y político argentino
 Jorge Manrique (c. 1440-1479), poeta del Renacimiento español
 Manuel Manrique de Lara (1863-1929), musicólogo español
 Manuel Manrique (1793-1823), prócer de la independencia de Venezuela 
 Matías Manrique (1980) futbolista argentino
 Raúl Manrique Tajuelo (1980), futbolista español
 Ricardo Pérez Manrique (1947), juez uruguayo
 Roberto Manrique (1979), actor ecuatoriano
 Manrique, caricaturista mexicano

Casa de Manrique de Lara 
 Linaje nobiliario español.

Personajes de ficción 
 Pedro Manrique (personaje), de La Saga;
 Genaro Manrique, de la serie de televisión chilena Los 80;

Literatura 
 Copla de pie quebrado o manriqueña, por ser la que utiliza Jorge Manrique en Coplas por la muerte de su padre.

Topónimos 
 Manrique (Medellín), comuna en Colombia;

En España 
 Villamanrique, municipio en la provincia de Ciudad Real;
 Villamanrique de la Condesa, municipio en la provincia de Sevilla;
 San Pedro Manrique, municipio en la provincia de Soria;
 Cañada Manrique, lugar del municipio de Calasparra, Región de Murcia;